Jurgensen ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Jurgensen, Filmeditor
 Manfred Jurgensen (* 1940), deutsch-australischer Germanist
 Sonny Jurgensen (* 1934), US-amerikanischer Footballspieler
 Walter H. Jurgensen (1894–1973), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Jürgensen